Andrew Bell peut désigner :
 Andrew Bell (1726-1809), graveur et imprimeur écossais et cofondateur de l’Encyclopædia Britannica ;
 Andrew Bell (1753-1832), fondateur de l'enseignement mutuel en Europe.